In geometria, confocale significa: con gli stessi fuochi.

 Per una cavità ottica con due specchi, confocale significa che condividono i loro fuochi.
 In una sezione conica significa che due ellissi, due iperboli o un'ellisse e un'iperbole condividono i loro fuochi. Se un'ellisse e un'iperbole sono confocali, sono perpendicolari tra loro.
 In ottica, significa che un fuoco o l'immagine di un punto di una lente è la stessa del fuoco della lente accanto.

In spettroscopia si chiama analisi confocale un tipo di analisi.

Voci correlate 
Microscopio confocale
Coniche confocali

Ottica geometrica